École Militaire steht für
 École militaire (Colmar), ehemalige militärische Ausbildungsstätte
 École militaire (Frankreich), militärische Ausbildungsstätte
 École Militaire (Métro Paris), Bahnstation